Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 2 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Kournikova et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2000
Hambourg
Sport en Allemagne en 2000
Tennis en mai 2000